Reccie Canon (Nova Iorque,1989 - Los Angeles,12 de Janeiro de 2009) foi um ator norte americano. Ficou conhecido após trabalhar em Manual de Sobrevivência Escolar do Ned como Valentão Buzz de 2005 até 2007. Canon veio a morrer no dia 12 de Janeiro de 2009, após localizar um câncer de pulmões.

Trabalhos na TV 

2005 - Manual de Sobrevivência Escolar do Ned - como Buzz
2003-  (That's so raven) - a boy with a book

Morte 

Reccie Canon foi internado no dia 10 de Janeiro de 2009. Foi localizado um câncer que aumentava entre seus pulmões. Até que em 12 de Janeiro, Canon veio a falecer por causa do câncer.

Ele teve um memorial em Fevereiro de 2009 no canal da Nickelodeon. Em seu velório compareceram atores como Devon Werkheiser, Lindsey Shaw e Josh Peck.

Atores dos Estados Unidos